La Süper Lig 2005-2006 è stata la 48ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco, iniziata il 5 agosto 2005 e terminata il 14 maggio 2006 con la vittoria del , alla sedicesima affermazione nella competizione.

Capocannoniere del torneo è stato il calciatore del  Gökhan Ünal, con 25 reti.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla UEFA Champions League 2006-2007
      Ammessa alla UEFA Champions League 2006-2007
      Ammessa alla Coppa UEFA 2006-2007
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2006
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato turco di calcio